

Događaji

Rođenja 
 Hipokrat, grčki liječnik  († 380. pr. Kr.)
 Demokrit, grčki filozof († 370. pr. Kr.)

Smrti